Rionero bezeichnet:
 Rionero in Vulture, italienische Gemeinde
 Rionero Sannitico, italienische Gemeinde

Siehe auch:
 Rionegro (Begriffsklärung)